Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 454 dans le monde.

 Route fédérale 454 en Allemagne
 RS-454 au Brésil
 Route nationale 454 en France
 Route régionale 454 en Slovénie